Футбольний клуб «Мерида» () — кілька іспанських футбольних клубів із міста Мерида:
 Мерида (футбольний клуб, 1912) () — футбольний клуб, що існував з 1912 по 2000 рік.
 Мерида (футбольний клуб, 1990) () — футбольний клуб, що існував з 1990 по 2013 рік.
 Мерида (футбольний клуб, 2013) () — футбольний клуб, що існує з 2013 року.